Le mot Podemos peut signifier : 
 Podemos, un parti politique espagnol fondé en 2014 ; 
 Podemos, un parti politique brésilien fondé en 1995 sois le nom de Parti travailliste national ;
Podemos, un parti politique vénézuélien fondé en 2003 ;
Pouvoir démocratique social, un parti politique bolivien fondé en 2005 ;
Juntos Podemos Más, un parti politique chilien fondé en 2003.
 Podemos (Movimiento Reformador),un parti politique guatémaltèque fondé en 2002.
 Podemos Perú, un parti politique péruvien fondé en 2018.